{| style="padding:0.3em; float:right; margin-left:15px; border:1px solid #B8C7D9; background:#f5faff; font-size:90%; line-height:1.5em"
|- style="text-align:center; background:#CCCCFF"
!colspan="12"|
|-
!style="text-align:right; width:7em;"|Campeones:
| 
|colspan="9" |
|-
!style="text-align:right; width:7em;"|Subcampeones:
| 
|colspan="9" |
|-
!style="text-align:right; width:7em;"|Resultado:
| 
|colspan="9" | 
|-
|- style="background:#eeeeee; text-align:center;"
!colspan="11" | Modalidades
|-
|style="text-align: right;"|Individuales
| 
|Masculino
| 
|
| 
|-
|style="text-align: right;"|Dobles
| 
|Masculino
| 
|-
|}

Presentación previa
 Defensores del título:  Facundo Argüello /  Facundo Bagnis
 Facundo Argüello /  Facundo Bagnis no pudieron defender el título al no participar en el torneo.

Cabeza de serie

  Scott Lipsky /  Neal Skupski (Primera ronda)
  Dennis Novikov /  Julio Peralta (Semifinales)

<ol start=3>
  Dean O'Brien /  Ruan Roelofse ''(Semifinales)
  Purav Raja /  Divij Sharan ''(Cuartos de final)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Sarasota 2016